Collectieve arbeidsovereenkomst
 Centrale voor Arbeidersopvoeding, een voormalige Belgische culturele organisatie
 CAO 26, een collectieve arbeidsovereenkomst in België
 Cramers Autobus Onderneming, een voormalige vervoerder uit Grevenbicht

Calciumoxide